Albejana puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lathyrus latifolius;
 el nombre común de la planta Medicago polymorpha; o
 el nombre común de la planta Vicia sativa.